Tortue steht für:

 Rivière Tortue, Zufluss des Sankt-Lorenz-Golfs in der Provinz Québec, Kanada
 La Tortue, Felseninsel im Géologie-Archipel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Île de la Tortue, Insel vor der Nordküste Hispaniolas, Haiti
 Tortue (Louisiana), Siedlung im Acadia Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Tortu